«Жена Иуды» () — венесуэльская теленовелла, написанная сценаристом Мартином Анном. Производство компании Кораль («CORAL»). В российский прокат также выходил под названием «Вино любви» на телеканалах REN TV и Zone Romantica. Жанр сериала можно отнести не только к традиционной теленовелле, но и к ужасам и триллеру.

Сюжет 
Маленький городок Карора потрясает известие — после 20 лет заключения выходит на свободу женщина по имени Альтаграсия дель Торо (Астрид Каролина Эррера), обвинённая когда-то в убийстве священника. Когда её брали под стражу, она громко клялась всем отомстить и теперь весь городок в ужасе. И в подтверждение всех опасений начинают происходить страшные вещи — начали погибать один за другим люди, так или иначе, причастные к этой истории. Тем временем в городок приезжает молодая, красивая, умная и немного наивная студентка, Глория Леаль (Шанталь Бодо). Её заинтересовала эта история и она решает в качестве дипломной работы сделать фильм про Альтаграсию. К своему удивлению Глория узнаёт, что является родственницей Альтаграсии и наследницей многомиллионного состояния её семьи и крупной винодельни Бодегас дель Торо. Тогда её решимость разгадать тайну становится ещё сильнее: кто же разрушил её семью?

Между делом к ней приходит любовь в виде наёмного президента компании дель Торо, молодого и предприимчивого Саломона Вайсмана (Хуан Карлос Гарсия), но их счастью мешает коварная Эмма Брандт (Мирела Мендоса), с которой Саломон обручён и с которой же его связывает крупное финансовое соглашение, а также тайна семьи дель Торро. А убийства продолжаются. И на фоне этих трагедий вырисовывается зловещая фигура таинственной женщины в подвенечном платье, испачканном в крови, прозванная в народе Жена Иуды.

Актёры 

 Шанталь Бодо — Глория Леаль
 Хуан Карлос Гарсия — Саломон Вайсман
 Астрид Каролина Эррера — Альтаграсия дель Торо
 Луис Герардо Нуньес — Маркос Рохас Пауль
 Джули Рестифо — Хоакина Леаль (Хуака)
 Гледис Ибарра — Марина Батиста
 Кьяра (Глория Сабрина) — Лаура Брисеньо
 Хавьер Видаль — Людовико Агуеро дель Торо
 Дора Маццоне — Чичита Агуеро дель Торо
 Федра Лопес — Рикарда Араухо
 Альби де Абреу- Алирио Агуеро дель Торо
 Мирела Мендоса — Эмма Брандт Иченагусия
 Эстефания Лопес — Корделия Араухо Рамирес
 Карл Хоффман — Эрнесто Синклер
 Алехандро Отеро — Франциско Каньеро (Панчо)
 Амбар Диас — Петунья Лопес Редилль
 Роберто Молл — Буенавентура Брисеньо
 Кончетта ло Дольче — Саграрио дель Торо
 Карелис Ольярвес — Микаела Бельорин
 Бетти Рут — Беренис дель Торо
 Начо Уэтт — Исмаель Агуеро дель Торо
 Деялит Лопес — Лила Альварес
 Ренди Пиньянго — Каликсто Ромеро
 Хуан Карлос Тарасона — падре Себастьян

Примечания

Ссылки 
 Русскоязычный форум по сериалу
 «Жена Иуды» (англ.) на сайте Internet Movie Database

Теленовеллы Венесуэлы
Телесериалы Венесуэлы 2002 года
Теленовеллы RCTV
Телесериалы на испанском языке